Pretnar est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Boris Pretnar (né en 1978), joueur de hockey sur glace slovène ;
  (1957–2018), joueur de hockey sur glace slovène ;
  (1924–1977), réalisateur slovène ;
 Klemen Pretnar (né en 1986), joueur de hockey sur glace slovène ;
 Špela Pretnar (née en 1973), skieuse alpine slovène ;
  (1960–2004), skieur alpin yougoslave.

Notes et références